Die Liste der Tabellenführer der Bundesliga ist eine statistische Auflistung, wie oft ein Verein seit der Gründung der Bundesliga 1963 an der Tabellenspitze stand. Fettgedruckte und grau unterlegte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Bundesliga. Von den aktuellen Bundesligisten war nur der FC Augsburg noch nie Tabellenführer.

Stand: 25. Spieltag Saison 2022/23

An 2027 Spieltagen gab es 2048 Tabellenführer, 19-mal lagen zwei und 2-mal drei Klubs punkt- und torgleich an der Spitze. Verlegte Begegnungen wurden den Spieltagen zugerechnet, in deren unmittelbarer zeitlicher Nähe sie ausgetragen wurden.

Liste nach kompletten Spieltagen 
In dieser Liste sind die Tabellenführungen nach kompletten Spieltagen gezählt. Verlegte Spiele wurden also dem Spieltag zugerechnet, zu dem sie ursprünglich gehörten.

Stand: 25. Spieltag Saison 2022/23

An 2027 Spieltagen gab es 2048 Tabellenführer. Drei Tabellenführer gab es nach dem 1. Spieltag 1966/67 (Eintr. Braunschweig, MSV Duisburg, 1. FC Köln) und nach dem 1. Spieltag 1984/85 (1. FC Köln, Bor. Mönchengladbach, FC Bayern München). 15-mal gab es zwei Tabellenführer: nach dem jeweils 1. Spieltag der Saisons 1963/64, 1964/65, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1985/86, 1990/91, 2006/07, 2008/09, 2011/12 und 2014/15, nach dem jeweils 2. Spieltag der Saisons 1970/71, 2009/10, 2010/11, nach dem 4. Spieltag der Saison 2002/03, nach dem 5. Spieltag der Saison 1982/83 und nach dem 8. Spieltag der Saison 1983/84.

Siehe auch 
 Ewige Tabelle der Bundesliga
 Ewige Tabelle der 2. Bundesliga
 Ewige Tabelle der 3. Liga
 Ewige Tabelle der Frauen-Bundesliga
 Ewige Tabelle der 2. Frauen-Bundesliga

Einzelnachweise 

!Tabellenfuhrer der 1. Fussball-Bundesliga
Tabellenfuhrer der 1. Fussball-Bundesliga